Вертляницевые, или Подъельниковые () — подсемейство цветковых растений семейства .

Ранее в некоторых системах классификации выделялось в самостоятельное семейство Monotropaceae.

Классификация 
Подсемейство включает в себя 14 родов в трёх трибах:

Примечания

Ссылки